{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| femme = oui
| image = 
| upright = 
| position = Attaquant
| tire = gauche
| surnom = 
| nationalité = Finlande
| équipe = 
| ligue = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = SM-SarjaIlves TampereNCAABulldogs de Minnesota-Duluth
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Tampere (Finlande)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| halloffame = 
| début carrière = 2003
| fin carrière = 2015
| choix draft LCHF = 
| année draft LCHF = 
| équipe draft LCHF = 
}}Heidi Marianne Pelttari ''' (née le  à Tampere) est une joueuse de hockey sur glace finlandaise.

Biographie

Carrière en club 
Elle a été formée au Ilves Tampere.

Carrière internationale 
Elle représente la Finlande en senior depuis 2004. Elle est médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2006 et de 2010, il participe également aux championnats du monde de 2005 2008 et 2009.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2002-2003|| Ilves Tampere|| SM-Sarja||24 ||  4|| 8 ||12 ||12 || 6|| 2||1 ||3 ||2
|-
| 2003-2004|| Ilves Tampere || SM-Sarja || 22 ||2 || 10|| 12||8 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2004-2005|| Ilves Tampere || SM-Sarja || 19 || 2|| 12 || 14 || 2 || 5 || 0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2005-2006|| Ilves Tampere || SM-Sarja || 21 || 5 || 16 || 21 || 6 || 7 || 2 || 1|| 3||6
|-
|2006-2007 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 16 || 0 || 2 || 2 || 8 || || || || ||
|-
|2007-2008 ||Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 39 || 4 || 23 || 27 || 12 || || || || ||
|-
|2008-2009 ||Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCAA || 39 || 4 || 23 || 27 || 12 || || || || ||
|-
| 2009-2010|| Ilves Tampere || SM-Sarja || 21 || 5 || 16 || 21 || 6 || - || - || -|| -||-
|-
| 2010-2011 || Ilves Tampere || SM-Sarja || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || -|| -||-
|-
| 2011-2012 || Ilves Tampere || SM-Sarja || 30 || 18 ||27 || 45 || 18 || 8 || 1 || 5 || 6 || 6
|-
| 2012-2013 || Ilves Tampere || SM-Sarja || 19 || 5 || 17 || 22 || 28 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2013-2014 || Ilves Tampere || SM-Sarja || 17 || 7 || 16 || 23 || 16 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || Ilves Tampere || SM-Sarja || 8 || 4 || 6 || 10 || 27 || 9 || 1 || 4 || 5 || 4

Internationales 

|-
| 2005 ||align="left"| ||align="left"|  Championnat du monde|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| +1||align="left"| Quatrième
|-
| 2006|| align="left"|  || align="left" | Jeux olympiques || 5|| 1|| 2|| 3|| 2|| +1 ||align="left"| Quatrième
|-
| 2007 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4 || -6||align="left"| Quatrième
|-
| 2008 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde|| 5|| 2|| 3|| 5|| 2 || +5||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"|  || align="left" | Championnat du monde|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| +1||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 ||align="left"|  || align="left" | Jeux olympiques || 5|| 1|| 2|| 3|| 4 || -4||align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en août 1985
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Naissance à Tampere
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Attaquante de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth